Eryngium tetracephalum är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Eryngium tetracephalum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
tetracephalum